Jadwiga Abisiak, primo voto Rutkowska – siatkarka
 Jadwiga Rutkowska – adwokat